Morita è un cognome giapponese che può riferirsi a:
Akio Morita, fisico e fondatore della Sony
Ayumi Morita, tennista giapponese
Pat Morita, attore statunitense di origine giapponese
Tomomi Morita, nuotatore

Morita può anche indicare:
7797 Morita, meteorite del Sistema solare